Championship League 2009 var en professionell inbjudningsturnering i snooker som spelades i delar under våren 2009.

Format

Championship League 2009 bestod av sju grupper, plus en finalgrupp, som avgjordes efter varandra. Varje grupp bestod av sju spelare där alla mötte alla i matcher som spelades i bäst av fyra frames. Vinnaren i varje grupp fick spela i finalgruppen, medan övriga semifinalister samt femman i varje grupp gick vidare till nästa grupp, där de fick möta tre "nya" spelare.

Resultat

(S = spelade matcher, V = vunna matcher, O = oavgjorda matcher, F = förlorade matcher, Grön bakgrund = vidare till slutspel, Blå bakgrund = vidare till nästa grupp, Röd bakgrund = faller ur)

Grupp 1

Grupp 1 spelades den 5 och 6 januari.

Mark Selby gick vidare till finalgruppen.

Grupp 2

Grupp 2 spelades den 7 och 8 januari.

Nya spelare i gruppen var Mark Allen, Peter Ebdon och Mark Williams.

Mark Allen gick vidare till finalgruppen.

Grupp 3

Grupp 3 spelades mellan den 9 och 10 februari.

Nya spelare i gruppen var Neil Robertson, Barry Hawkins och John Higgins.

Joe Perry gick vidare till finalgruppen.

Grupp 4

Grupp 4 spelades den 11 och 12 februari.

Nya spelare i gruppen var Dave Harold, Stuart Bingham och Jamie Cope.

Stuart Bingham gick vidare till finalgruppen.

Grupp 5

Grupp 5 spelades den 2 och 3 mars.

Nya spelare i gruppen var Matthew Stevens, Ken Doherty och Mark King.

Mark King gick vidare till finalgruppen.

Grupp 6

Grupp 6 spelades den 4 och 5 mars.

Nya spelare i gruppen var Steve Davis, Graeme Dott och Joe Swail.

John Higgins gick vidare till finalgruppen.

Grupp 7

Grupp 7 spelades den 23 och 24 mars.

Nya spelare var gruppen var Ricky Walden, Judd Trump och Liang Wenbo.

Judd Trump gick vidare till finalgruppen.

Finalgrupp

Finalgruppen 7 spelades den 25 och 26 mars.

Judd Trump gick vidare till Premier League 2009

Källor
Global Snooker
Matchroom Sport

Championship League
Snookersäsongen 2008/2009

nl:Premier League Snooker 2009#Championship League